Il doppio del torneo di tennis Macedonian Open 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Thomas Buchmayer e Thomas Strengberger che hanno battuto in finale Nebojša Đorđević e Dušan Vemić 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Nebojša Đorđević /  Dušan Vemić (finale)
 Thomas Buchmayer /  Thomas Strengberger (Campioni)

 Dejan Petrović /  Borut Urh (semifinali)
 Ivan Ljubičić /  Rogier Wassen (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Macedonian Open 1997